Accompagnateur peut désigner :
 accompagnateur, en musique, un musicien qui accompagne un soliste en jouant d'un instrument secondaire.

Voir aussi 
 Accompagnateur du changement, dans un projet informatique, une personne qui contribue à toutes les actions qui facilitent l'adoption et la maîtrise par les utilisateurs d'un nouveau logiciel
 Accompagnateur de voyage, une personne qui assiste un public tout au long d'un circuit touristique
 Accompagnateur de transports en commun, une personne qui assiste, renseigne et contrôle les voyageurs d'un transport en commun
 Accompagnateur en moyenne montagne, en France, un professionnel de la découverte de la montagne, titulaire d'un brevet d'état d'alpinisme
 Accompagnateur spirituel, une personne qui conseille une personne à partir des exercices spirituels d'Ignace de Loyola